Pasetti ist der Familienname folgender Personen:

 Anacleto Pasetti (1850–1912), italienisch-russischer Fotograf
 Florian von Pasetti (1793–1875), österreichischer Donauregulierungskommisär und k.k. Hofrat
 Leo Pasetti (1889–1937), deutscher Bühnenbildner
 Marius von Pasetti-Friedenburg (1841–1913), österreichischer Diplomat und Politiker
 Nicolo Pasetti (* 1991), deutsch-italienischer Schauspieler
 Otto von Pasetti-Friedenburg (1902–?), österreichischer Tenor
 Peter Pasetti (1916–1996), deutscher Schauspieler